K’uei-t’un Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kuytun He, vattendrag, Xinjiang,

Mongoliet 

 Uldza (vattendrag i Mongoliet), 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar